Edgar steht für:

 Edgar (Name), Vor- oder Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Edgar, Kurzbezeichnung für den Edgar Allan Poe Award
 Edgar (Oper), eine Oper von Giacomo Puccini (1889)
 Edgar Freecards, eine deutsche Marke der Gratispostkarten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edgar (Illinois), im Edgar County
 Edgar (Texas), im DeWitt County
 Edgar (Wisconsin)

EDGAR steht als Abkürzung für:
 Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval, siehe EDGAR (Datenverarbeitungssystem)

Siehe auch:
 Edgar Township

Abkürzung